Флаг города Щучье — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён решением Щучанской городской Думы от 31 октября 2013 года № 34.

Флаг 2012 года 

Флаг утверждён решением Щучанской городской Думы от 21 декабря 2012 года № 36. Отменён решением Щучанской городской Думы от 31 октября 2013 года № 34.

Описание 
Флаг города Щучье представляет собой полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое на четыре полосы: три горизонтальные равной ширины (две лазоревые и между ними одна зелёная) и одна вдоль древка – зелёная в 1/4 длины полотнища. В центр вертикальной полосы помещён герб города Щучье: в лазоревом поле золотой косвенный, лапчатый на концах, крест, вписанный в широкое кольцо того же металла, имеющего с внешней стороны внутреннюю кайму в цвет поля, сопровождаемый двумя серебряными щуками, положенными в кольцо и кусающими друг друга за хвост. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца.

Флаг города двухцветный. 

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.

Флаг 2013 года 
Флаг утверждён решением Щучанской городской Думы от 31 октября 2013 года № 34.

Описание 
Флаг города Щучье представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого диагональный лапчатый на концах крест желтого цвета, вписанный в кольцо желтого цвета, окруженное другим тонким кольцом желтого цвета, в свою очередь окруженным двумя сложенными в кольцо щуками белого цвета.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.

Примечания 

Щучье
Флаги с изображением рыбы